Anglické slovo Fernhill může odkazovat k:

Místa

Kanada 
 Fernhill Cemetery – hřbitov nacházející se ve městě Saint John v provincii Nový Brunšvik

Spojené království 
 Fernhill (Skotsko) – distrikt ve skotském městě Rutherglen
 Fernhill (Wales) – vesnice ve Walesu
 Fernhill (Západní Sussex) – osada v anglickém hrabství Západní Sussex
 Fernhill Heath – vesnice v anglickém hrabství Worcestershire

Nový Zéland 
 Fernhill Branch – železniční trať v regionu Otago
 Fernhill (Dunedin) – předměstí Dunedinu v regionu Otago
 Fernhill (Hawke's Bay) – sídlo v regionu Hawke's Bay
 Fernhill (Queenstown) – předměstí Queenstownu v regionu Otago

Ostatní 
 Fernhill (hudební skupina) – velšská folková skupina

Související články
 Fern Hill – báseň Dylana Thomase